Betz ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Betz (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Loing
 Betz (Rotte), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Rotte
 Betz (Oise), Gemeinde im Département Oise, Frankreich
 Betz-le-Château, Gemeinde im Département Indre-et-Loire, Frankreich
 Kanton Betz, Kanton im Département Oise, Frankreich

Betz steht zudem für:
 Betz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Betzsches Gesetz für Windkraftanlagen
 Betz-Zelle, ein neuronaler Zelltyp
 Annette Betz Verlag, ein deutscher Verlag
 Betz Holding, deutsches Produktions- und Vertriebsunternehmen von Handelsmarkenartikeln im Lebensmittel- und Hygienebereich
 Frank S. Betz & Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Bätz
 Beetz
 Bez
 Betts
 Petz